Serra Branca kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Serra Branca (ort), Paraíba, Vieirópolis, 
 Serra Branca (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar